Löwendal ist der Familienname folgender Personen:

 Benedicta Margaretha von Löwendal (1683–1776), dänisch-deutsche Adlige und Gründerin des Lauchhammer-Werkes
 George Löwendal (1897–1964), rumänischer Maler und Bühnenbildner
 Margreta Pape, bürgerliche Mätresse von König Friedrich III. (Dänemark und Norwegen), zur Baronesse von Löwendal erhoben, Mutter von Ulrich Friedrich Gyldenlöwe
 Ulrich von Löwendal (1700–1755), Feldherr in verschiedenen Heeren Europas, zuletzt Marschall von Frankreich
 Woldemar von Löwendal (1660–1740), sächsischer Minister und Unternehmer

Siehe auch: Löwental, Löwenthal